FC Kralice na Hané je český fotbalový klub z městyse Kralice na Hané, který byl založen v roce 1934.. Od sezóny 1999/00 hraje Hanácký župní přebor/Přebor Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Kralicích na Hané.

Historické názvy 

Zdroj:

 1934 – SK Kralice (Sportovní klub Kralice)
 TJ Sokol Kralice na Hané (Tělovýchovná jednota Sokol Kralice na Hané)
 FC Kralice na Hané (Football Club Kralice na Hané)

Slavní odchovanci 
Nejslavnějším odchovancem klubu je Vlastimil Petržela.

Soupiska

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1996/97 Mužstvu bylo odečteno 9 bodů.
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 Kralický zpravodaj (10/2014): 80 let kopané v Kralicích na Hané, kralicenahane.cz 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1934
FC Kralice na Hané